Sostén hace referencia a varios artículos:

 Sostén, apoyo moral, protección. También, persona o cosa que sostiene.
 Sostén (prenda de vestir), prenda interior femenina para ceñir el pecho. Conocido también como brasier, sujetador o corpiño.
 Sostén (náutica), resistencia ejercida por un navío a la presión del viento sobre sus velas para escorarlo.

Referencias